Il vento di ponente, uno dei principali venti del Mediterraneo
 Vento di ponente è il titolo di una serie televisiva